Открытый чемпионат Англии по бадминтону 2008 — 98-й по счёту Открытый чемпионат Англии по бадминтону и третий турнир Супер Серии 2008. Проходил с 4 по 11 марта в Бирмингеме.

Сеяные 

Смешанная парная категория
  Чжэн Бо / Гао Лин
  Нова Видианто / Лилиана Натсир
  Фланди Лимпеле / Вита Марисса
  Се Чжунбо / Чжан Явэнь
  Хэ Ханьбинь / Юй Ян
  Ли Ёндэ / Ли Хёджон
  Судкет Прапакамол / Сарали Тунгтонгкам
  Натан Робертсон / Гэйл Эммс

Результаты

Мужская одиночная категория

Женская одиночная категория

Мужская парная категория

Женская парная категория

Смешанная парная категория 

Бадминтонные соревнования
2008 год в бадминтоне
Международные спортивные соревнования в Англии